Envases bezeichnet

 Envases Group, einen dänischen Verpackungshersteller
 Envases Öhringen, dessen deutsche Tochtergesellschaft